Zielony Staw Jaworowy (Zelené pleso)
 Zielony Staw Kaczy (Zelené pleso)
 Zielony Staw Kieżmarski (Zelené pleso)